Vasama ist der Familienname folgender Personen:
 Erkki Vasama (1933–2015), finnischer Lehrer und Bürgeraktivist
 Jussi Vasama (* 1974), finnischer Hürdenläufer
 Kaarlo Vasama (1885–1926), finnischer Turner
 Raimo Vasama (1928–2006), finnischer Arzt, medizinischer Berater, Professor und Eishockeytrainer
 Tuukka Vasama (* 1978), finnischer Schauspieler
 Yrjö Vasama (1903–1989), finnischer Oberstleutnant, Journalist, Organisator, Schriftsteller und Sozialrat
 Mauri Vasama (1894–1981), finnischer Journalist und Schriftsteller
 Veikko Vasama (1883–1965), finnischer Schriftsteller und Übersetzer

Vasama bezeichnet außerdem:
 Oulunsalon Vasama, Sportverein
 Suonenjoen Vasama, Sportverein
 Vaasa Vasama, Sportverein
 Vasama (Boot), Motor-Torpedoboot der finnischen Marine
 PIK-16 Vasama, finnisches Segelflugzeug
 Vasama, ein Moped- und Leichtkraftradmodell von Helkama

Siehe auch:
 Wasama